Логовское сельское поселение — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Логовское сельское поселение — в Иловлинском районе Волгоградской области.
 Логовское сельское поселение — в Калачёвском районе Волгоградской области.